

Geografia
 Fenin – frazione del comune svizzero di Val-de-Ruz, nel distretto di Val-de-Ruz
 Fenin-Vilars-Saules – comune svizzero soppresso nel distretto di Val-de-Ruz

Persone
 Martin Fenin – calciatore ceco
 Pierre Fénin – storico francese
 Yuriy Fenin – calciatore ucraino